De Deal (televisieserie), een Nederlandse driedelige miniserie uit 2014
 De deal (roman), een legal thriller uit 2005 geschreven door John Grisham